Рональд Лоуренс Шок (,  19 грудня 1943, Шапло, Онтаріо) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1961 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Бостон Брюїнс», «Сент-Луїс Блюз», «Баффало Сейбрс», «Герші Берс» та «Рочестер Американс».

Загалом провів 964 матчі в НХЛ, включаючи 55 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ